7-й сезон Мирового шоссейного рейтинга FICP — велошоссейного сезонного турнира 1990 года.

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Ссылки 
 
 
 
 Мировой шоссейный рейтинг UCI 1990 на Memoire du cyclisme